Alexander Moyzes (1906-1984), compositeur et pédagogue slovaque.
 Štefan Moyses (ou Moyzes ; 1797-1869), ecclésiastique catholique-romain slovaque.
 Tamara Moyzes (1975-), artiste politique, conservatrice et documentariste israélo-slovaque.

Voir aussi 
 Moïse (homonymie)